Танер Акчам (; род. 23 октября 1953) — турецкий ,  и . Один из первых турецких академиков, признавших геноцид армян в Османской империи. В 1976 году Танер Акчам был арестован и приговорён к 10 годам тюремного заключения, но ему удалось сбежать из тюрьмы и перебраться в Германию, где он получил статус политического беженца. Организация Amnesty International признала Танера Акчама узником совести.

Труды и публикации 
 Турецкое национальное «Я» и армянский вопрос.
 Долгая история отрицания геноцида армян, журнал «Le Monde Diplomatique», сентябрь 2001 года.
 О «Турецко-Армянской комиссии по примирению», газета «Акос» от 19 октября 2001 года.
 1915: легенды и реальность, Газета «Радикал», 23 мая, 2003 г.

Примечания 

Лица, признанные узниками совести организацией Amnesty International в Турции
Дела Европейского суда по правам человека с участием Турции
Иммигрировавшие в Германию из Турции
Османисты Турции
Совершившие побег из мест заключения